Archon – miejscowość i gmina we Francji,
 Archon – rodzaj motyli z rodziny paziowatych,
 Archon – tytuły gry komputerowej.